Osgodby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Osgodby, Scarborough, England, North Yorkshire, 
 Osgodby, Lincolnshire, England, 
 Osgodby, Selby – en ort i Barlby with Osgodby, Selby, North Yorkshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar